Краснодо́нский райо́н  — де-юре упраздённый административный район Луганской области Украины. Административный центр — город Краснодон. (не входит в состав района).

Расстояние от административного центра до Луганска — 48 км.

География 
Площадь — 1,4 тыс. км². По территории района протекают реки: Северский Донец, Большая Каменка, Луганчик, Деревечка, Должик.

Выдающийся природный объект — Королевские скалы у села Королёвка.

История 
Образован в 1936 году. 

Во время Великой Отечественной войны район был оккупирован немецкими войсками.

С весны 2014 года находится под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики.

Население 
 человека (на 1 января 2019 года).  Городское население:  человек; сельское:  человека.

Административное деление 
Количество советов:
 поселковых — 5
 сельских — 10
Количество населённых пунктов:
 пгт — 8— Северный, Великий Лог, Мирное, Новоалександровка, Новосветловка, Семейкино, Таловое, Краснодон.
 сёл — 47
 посёлков (сельского типа) — 5

Примечания 

 
Районы Луганской Народной Республики
Упразднённые районы Луганской области